Сезон 2021/2022 годов стал для футбольного клуба «Краснодар» 14-м в его истории. Команда приняла участие в 11-м чемпионате страны и в 14-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата «Краснодар» занял 10-е место (опустившись ниже пятого места впервые за 8 лет).

Форма 
Производитель формы для клуба — компания Puma. Главным спонсором клуба с прошлого сезона стала букмекерская компания Winline.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Заявочный лист

Руководство клуба 
  Сергей Галицкий — владелец, президент.
  Владимир Хашиг — генеральный директор
  Валерий Бубнов — вице-президент
  Нурбий Хакунов — заместитель генерального директора
  Арам Фундукян — Коммерческий директор
  Максим Савостин — спортивный директор и главный тренер Академии
  Александр Толстиков — заместитель директора Академии по спортивным вопросам
  Александр Марьянович — Советник президента клуба по детско-юношескому футболу

Тренерский штаб

Основной состав 
  Александр Сторожук — и. о. главного тренера (с 07.03.2022 — наст.вр.)
  Александр Орехов — тренер
  Антон Антонов — тренер по физической подготовке
  Алексей Антонюк — тренер вратарей
  Артём Поправкин — старший тренер по технике
  Максим Бузникин — руководитель селекционной службы
  Александр Ермохин — начальник команды

Тренера, покинувшие команду в этом сезоне:

  Руслан Зубик — тренер (08.04.2021 — 13.12.2021)
  Андреа Бьянки — аналитик (02.2020 — 13.12.2021)
  Виктор Гончаренко — главный тренер (06.04.2021 — 05.01.2022)
  Александр Ермакович — тренер (07.04.2021 — 05.01.2022)
  Василий Березуцкий — тренер (15.04.2021 — 05.01.2022)
  Джон Филлипс — тренер по физической подготовке  Даниель Фарке — главный тренер (13.01.2022 — 02.03.2022)  Эдмунд Ример — тренер (13.01.2022 — 02.03.2022)  Кристофер Джон — тренер (13.01.2022 — 02.03.2022)  Крис Домогалла — тренер (13.01.2022 — 02.03.2022) Вторая команда (ФНЛ) 
  Алексей Герасименко — главный тренер «Краснодара-2»  Александр Хромыков — старший тренер «Краснодара-2»  Сергей Мирошниченко — тренер «Краснодара-2»  Георгий Сахвадзе — тренер «Краснодара-2»  Денис Пчелинцев — тренер вратарей «Краснодара-2»  Игорь Шитов — тренер по ОФП «Краснодара-2» Молодёжная команда 
  Аслан Засеев — старший тренер молодёжной команды  Виталий Богословский — тренер  Станислав Иваненко — тренер вратарей Спонсоры клуба 
 Constell Group — генеральный партнер. Группа компаний, специализирующихся на производстве кондитерской продукции, а также изделий из бумаги, полиэтилена и пластика.
 Winline — партнёр. Букмекерская компания.
 Weber-Vetonit — партнер. Международная группа компаний, специализирующая на производстве и продаже строительных материалов.
 PepsiCo — партнер. Крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков.
 Банк Уралсиб — партнер. Российский банк.
 Самокат — партнер. Российский сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома.
 Puma — экипировочный спонсор (форма).

 Трансферы 

 Пришли в клуб 
 Основной состав 

 Вторая команда 

Общие расходы:  3 000 000 €

 Ушли из клуба 

 Основной состав 

 Вторая команда 

 Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 0

 Соревнования 

 Предсезонные и товарищеские матчи 

 Чемпионат России 

 Турнирная таблица 

 Результаты по турам 

 Статистика выступлений 

 Матчи 

 Кубок России 

Непопав в Еврокубки через чемпионат России 2020/21, клуб начнёт выступать в кубке России 2021/22 с Элитного группового раунда.

 Группа 1 

 Первенство ФНЛ (вторая команда) 

 Турнирная таблица 

 Статистика сезона 
 Игры и голы 

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
|colspan="14"|* Игроки, покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

 Отражённые Пенальти
В статистику включены только официальные матчи.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Автоголы 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Вызовы в национальные сборные

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба Краснодар, новости, матчи, календарь, турнирная таблица, футболисты, тренеры, видео, фото, магазин, академия

Сезоны ФК «Краснодар»
Краснодар
Краснодар